Бурковцы — название населённых пунктов на Украине:
 
 Бурковцы — село в Погребищенском районе Винницкой области.
 Бурковцы — село в Чудновском районе Житомирской области.
 Бурковцы — село в Тетиевском районе Киевской области.